Льві́вська се́редня за́гальноосвітня шко́ла № 33 — середня загальноосвітня школа I—III ступенів з елементами християнського виховання, яка розташована у Шевченківському районі міста Львова, місцевість Клепарів.

Історія та сьогодення 
Будівля збудована 1894 року за проектом архітектора Альфреда Каменобродського. До 1939 року тут містилася установа для єврейських дітей-сиріт, при якій була також синагога. По закінченню війни в будинку розмістили спеціальний дитячий будинок № 2, пізніше тут відкрилася львівська середня загальноосвітня школа № 33. 

З часів заснування школа мала велике значення для освітнього комплексу Львова. Проте із набуттям незалежності школа почала боротись за своє виживання. Якщо у 80-тих роках минулого століття було 2 паралельних класи, то нині лише один, а 10-ий та 11-ий класи набираються з великими труднощами.

Школа вирізняється від інших запровадженням духовного виховання учнів. З 13 по 20 листопада 2015 року у школі перебувала статуя святого Івана Боско. Для учнів в актовій залі школи була проведена лекція та демонструвалися документальні фільми про життя святого, а також була проведена спільна прохальна молитва. 

14 травня того ж року у школі було проведено свято «Апостол єдності», приурочене до 150-ліття від дня народження Митрополита Андрея Шептицького.

Учнівське самоврядування 
У навчальному закладі регулярно проводяться засідання Комітету та Ради Учнівського самоврядування. Обговорюються питання дисципліни та порядку, спорту та туризму, а також дозвілля і милосердя.

Одним із найбільших досягнень є допомога воїнам АТО. Для потреб військовослужбовців було придбано медикаменти, предмети особистої гігієни, посуд та харчі, а також зібрано чималу суму пожертв та передано учнями школи громадській організації «Рабів до раю не пускають». Про це свідчить відповідний документ та подяка.

У січні 2016 року учні СЗОШ № 33 співпрацювали із Шевченківським відділом поліції ГУ Національної поліції у Львівській області. Діти записали ролик для офіційного каналу на YouTube, де розповідали про правила дорожнього руху.

Ступені навчання 
У шкільній навчальній програмі є три ступені навчання — початкова школа (1-4 класи), середня школа (5-9 класи), старша школа (10-11 класи). На даний момент у початковій школі працюють 7 вчителів, більшість з них має вищу кваліфікаційну категорію та деякі звання старшого вчителя. У середній та старшій школах вчительський склад налічує 20 педагогів.

Досягнення та успіхи 
 Учні школи є переможцями всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми Звитяги».
 Школа № 33 посіла 103 місце у рейтингу шкіл Львова за результатами ЗНО з української мови і літератури, що отримали випускники навчальних закладів у 2015 році.

Адміністрація 
 Директор — Живець Наталія Омелянівна.
 Заступник директора з виховної роботи — Бєлінська Надія Іванівна.
 Заступник директора з навчально-виховної роботи — Юхимчук Василина Василівна.

Примітки 

Школи Львова
33